Имперското министерство на изхранването и земеделието (, RMEL) е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

Отговаря предимно за развитието на земеделието и за изхранването на Германската империя (1933 – 1945). Ръководи се от райхсминистъра, а райхсминистъра от държавния секретар.

Райхсминистри

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Хитлер

Използвана литература 
  Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Handbuch der preussischen Geschichte. Bd. 2. Berlin/New York 1992, стр. 603, ISBN 3-11-008322-1
  Joachim Tauber u.a. (Hrsg.): Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der deutsch-litauischen Beziehungen. München/Oldenbourg 2006, стр. 284, ISBN 3-486-57902-9
  Riki Kalbe, Moshe Zuckermann: Ein Grundstück in Mitte. Das Gelände des künftigen Holocaust-Mahnmals in Wort und Bild. Göttingen 2000, стр. 22, ISBN 3-89244-400-5
  Horst Gies: Die Rolle des Reichsnährstandes im nationalsozialistischen Herrschaftssystem. In: Gerhard Hirschfeld, Lothar Kettenacker (Hrsg.): Der „Führerstaat“. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches (= Veröffentlichung des Deutschen Historischen Instituts London. Band 8). Stuttgart 1981, стр. 274, ISBN 3-12-915350-0

Външни препратки 

  „Имперско министерство на изхранването и земеделието“ от Гьоц Али – архив на Berliner Zeitung
  Андреас Дорнхайм: „Расата, пространството и достатъчността. Експертно мнение относно ролята на Имперското министерство на изхранването и земеделието по времето на националсоциализма“ 

Изхранването и земеделието
Стопанска история на Германия